Фронтерита има више значења:

 Фронтерита (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фронтерита (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фронтерита (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фронтерита (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику